Il doppio dell'Orange Open Guadeloupe 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Pierre-Hugues Herbert e Albano Olivetti erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Dudi Sela e Jimmy Wang hanno battuto in finale 6–1, 6–2 Philipp Marx e Florin Mergea.

Teste di serie

  Benoît Paire /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
  Philipp Marx /  Florin Mergea (finale)

  Jamie Murray /  John Peers (quarti di finale)
  James Cerretani /  Adil Shamasdin (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Orange Open Guadeloupe 2013
ATP Challenger Tour 2013